

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Kimball – città della Contea di Brule, Dakota del Sud
Kimball – township della Contea di St. Clair, Michigan
Kimball – città della Contea di Stearns, Minnesota
Kimball – capoluogo della Contea di Kimball, Nebraska
Kimball – città della Contea di Marion, Tennessee
Kimball – città della Contea di McDowell, Virginia Occidentale
Kimball – città della Contea di Iron, Wisconsin

Persone 
Bobby Kimball – cantante statunitense
Clara Kimball Young – attrice e produttrice cinematografica statunitense
Dan Able Kimball – politico statunitense
Jeffrey L. Kimball – direttore della fotografia statunitense
Toby Kimball – cestista statunitense